Kostelsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pregrade, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 254 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji